Međuopćinska nogometna liga Sjever (Koprivnica), također i kao Međuopćinska nogometna liga Sjever - Koprivnica, Međuopćinska nogometna liga Sjever, Međuopćinska nogometna liga Sjever - SO Sjever - Koprivnica je bila liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88.  
Nastala je radi nove reorganizacije ligaškog sustava, te dogovorom nogometnih saveza općina Đurđevac, Koprivnica, Križevci i Virovitica u novu Međuopćinsku nogometnu ligu Saveza općina Sjever - Koprivnica.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Osvit" iz Đelekovca.

Ljestvica 

 Žabno - tadašnji naziv za Sveti Ivan Žabno

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 1. općinska liga Koprivnica 1987./88.
 1. općinska liga Virovitica 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 24, god. XLIII, objavljeno 17. lipnja 1988., str. 11 (Sport), (konačna ljestvica), preuzeto 10. listopada 2019. 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu, Đelekovec, 2014., str. 245-249 
 Martin Matišin, Eugen Fink: "100 godina športa u Virju : 1908. – 2008.", Virje, 2008., , str. 157 
 

1987-88 MOL Koprivnica
MOL Koprivnica
1987-88 MOL Koprivnica